

Patronyme
 Thomas Sorriaux, est un réalisateur et scénariste de cinéma français.
 Uriane Sorriaux, (1859-1918), fut un homme politique français.

Homonymie de patronyme

Homonymie